John Weldon ist der Name folgender Personen:

* John Weldon (Komponist) (1676–1736), britischer Komponist
 John Weldon (Animator) (* 1945), kanadischer Animator